Trambauer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Trambauer (1899–1942), Fahnenträger der Nationalsozialisten während des Hitlerputsches
 Johann Leonhardt Trambauer (1840–), deutscher Holzschneider